Eberhard Ulich – psicologo russo
 Ivo Ulich – calciatore ceco
 Max Ulich – militare tedesco
 Tabella di Ulich – tabella usata in chimica